"R420" může znamenat:

 Radeon R420 – Grafické čipy od ATI.
 Scania R420 – Typ tahače od výrobce Scania.